Хеншела — топоним
 Хеншела — вилайет в восточной части Алжира.
 Хеншела — город в Алжире, административный центр одноимённых вилайета и округа.
 Хеншела — округ в Алжире. Входит в состав вилайета Хеншела.